The Ultimate Collection è il titolo di diverse raccolte:

 The Ultimate Collection, The Alan Parsons Project (1992)
 The Ultimate Collection, Poco (1998)
 The Ultimate Collection, Madonna (2000)
 The Ultimate Collection, Barry White (2000)
 The Ultimate Collection, Ladysmith Black Mambazo (2001)
 The Ultimate Collection, Gamma Ray (2002)
 The Ultimate Collection, Level 42 (2002)
 The Ultimate Collection, The Who (2002)
 The Ultimate Collection, Donna Summer (2003)
 The Ultimate Collection, Emerson, Lake & Palmer (2004)
 The Ultimate Collection, Ace of Base (2005)
 The Ultimate Collection, Whitney Houston (2007)
 The Ultimate Collection, The Sharks (2010)
 The Ultimate Collection, Sade Adu (2011)
 The Ultimate Collection, Steps (2011)
 The Ultimate Collection, Evanescence (2017)